Bernardino Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Rivadavia (Salta)
Rivadavia (Santa Fé)
Rivadavia (departamento)
Rivadavia (partido)

Desambiguação